

Стоу — місто, штат Мен
 Стоу — місто, штат Массачусетс
 Стоу — місто, штат Огайо

 Стоу — місто, штат Вермонт
 Стоу Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Стоу — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Стоу — переписна місцевість, штат Вермонт